Бунар може бити:

 Бунар, хидротехнички објекат

или:

 Бунар (Јагодина), насеље града Јагодине, Србија
 Бунар (Дервента), насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Бунар (Добретићи), насеље у општини Добретићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

или:

 , планина на Уралу, Русија
 , река на Уралу, Русија 

или:

 Бунар (филм), југословенски филм
 Бунар (ТВ серија), српска ТВ серија